Einbeck ist die Bezeichnung für:
 Einbeck, Stadt in Südniedersachsen
 Landkreis Einbeck, ehemaliger Landkreis in Niedersachsen

Einbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad von Einbeck (1360–1428), deutscher Steinmetz, Baumeister und Bildhauer
 Georg Einbeck (1871–1951), deutscher Kaufmann, Maler und Fotograf
 Heinz Einbeck (1931–2008), deutscher Fußballschiedsrichter
 Robert Einbeck (* 1944), französischer Künstler, Dichter und zeitgenössischer Maler